Pierre Lachambeaudie (1806-1872), fabuliste, poète, goguettier et chansonnier français.
 Rue Lachambeaudie, ancien nom de la rue parisienne André-Dubois.